Cinangsi (Gandrungmangu), een plaats in Indonesië
Cinangsi (Cikalongkulon), een plaats in Indonesië
Cinangsi (Cisitu), een plaats in Indonesië
Cinangsi (Cibogo), een plaats in Indonesië